Demetri Crisoloras sacerdot destacat en teologia, filosofia, astronomia i política.
 Manuel Crisoloras, escriptor grec